Вальтер Мап (, ; около 1140 — 1209) — английский священнослужитель и писатель, придворный короля Генриха II.

Биография 
Основные биографические сведения получены из его сочинения «О придворных безделицах» (De nugis curialium). Был родом из местности на границе с Уэльсом, возможно, из Глостершира или Херефордшира, сам он себя называет жителем марки (qui marchio sum Walensibus ), а валлийцев — своими соотечественниками (compatriotae nostri ). Его родственники служили Генриху II еще до восшествия на престол. В начале 1160-х обучался каноническому праву в Парижском университете у Жирара Ла Пуселя. Около 1162 года вернулся в Англию и стал придворным. Был близко знаком с Томасом Бекетом, выполнял различные дипломатические поручения.

Был послан с миссией ко двору Людовика VII, затем вместе с графом Шампани Генрихом I Щедрым  отправился в Рим на собор, созванный папой Александром III . Полагают, что речь идет о Латеранском соборе 1179. Там ему поручили оспаривать аргументацию вальденсов, пытавшихся добиться от папы разрешения читать Библию на национальном языке.

Вальтер Мап был личным врагом Джеффри, внебрачного сына короля и будущего архиепископа Йоркского, и использовал своё влияние при дворе, чтобы помешать преступной деятельности этого бастарда. Когда Джеффри около 1176 года был избран епископом Линкольна, Мап сменил его в должности каноника собора Святого Павла.

Возможно, он играл какую-то роль при дворе молодого короля Генриха, о котором очень тепло отзывался. Около 1183 года получил пребенду в диоцезе Линкольна, в 1186 году стал канцлером диоцеза . В 1190 году стал прецентором , в 1197 году был назначен архидьяконом Оксфорда, в 1198 и 1203 годах был кандидатом на выборах епископа Херефорда . 

Умер между 28 мая 1208-го и сентябрем 1210 года.

Литературная деятельность 
Вальтер Мап принадлежал к группе образованных придворных из окружения короля Генриха II, куда также входили Иоанн Солсберийский, Пётр Блуаский, Томас Бекет, Вас, Бенуа де Сент-Мор, Вальтер Шатильонский и другие представители так называемого «Возрождения XII века». Его авторству принадлежит сочинение «О придворных безделицах», написанное между 1181 и 1192 годами и представляющее собой сборник анекдотов, вымышленных историй и случаев из придворной жизни; источниками для неё, в частности, служили рассказы Вильяма Ньюбургского и Гиральда Камбрийского. Кроме этого, Вальтеру Мапу с той или иной долей вероятности приписывают большое число латинских стихотворений и небольших поэм, написанных в стиле поэзии вагантов.

До начала XX века считалось, что Вальтер Мап был одним из первых авторов, разрабатывавших артуровские сюжеты, и объединивших цикл легенд об Артуре с мифом о Граале. Это мнение было основано на сообщении анонимного автора прозаических романов Queste del saint Graal («Поиски Святого Грааля») и Mort Artu («Смерть Артура») из цикла так называемой Вульгаты (Ланселота-Грааля), что в основе его текстов лежали некие латинские рукописи, хранившиеся в аббатстве Солсбери (никогда не существовавшем), и переведенные на французский «Готье Мапом, по просьбе своего господина короля Генриха». Современные исследователи считают эту историю типичным вымыслом средневекового сочинителя, стремившегося придать достоверность своим книгам ссылками на несуществующие источники.

Примечания

Издания 
 Вальтер Мап. Забавы придворных / Изд. подг. Р. Л. Шмараков. — СПб.: Наука, 2020. — 424 с. — (Литературные памятники). — 1000 экз. — ISBN 978-5-02-040321-5.

 The Latin poems commonly attributed to Walter Mapes, collected and ed. by Thomas Wright. — London: Printed for the Camden society, by J. B. Nichols and son, 1841 archive.org
 Gualteri Mapes. De nugis curialium distinctiones quinque. — London: Printed for the Camden society, 1850 archive.org
 Le Roman de la Charette d'après Gauthier Map et Chrestien de Troies. — La Haye: Belinfante Frères, 1850 archive.org
 Walter Map. De nugis curialium. — Oxford: Clarendon press, 1914 archive.org

Литература 
 Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. — М.: Наука, 1976.

 Wright Thomas. Biographia Britannica literaria. — Volume 2. Anglo-Norman period. — London: J. W. Parker, 1846 archive.org
 Staunton Michael. The Historians of Angevin England. — Oxford: Oxford University Press, 2017. — xi, 402 p. — ISBN 978-0-19-182274-2.

Ссылки 
 Брук К. Святой Грааль и Вальтер Maп

Писатели XII века
Писатели Англии
Латинские писатели Средневековья